Die The Sturbridge Capital Motor City Open 2022 fanden vom 26. bis 30. Januar 2022 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2020 war Diego Elías, der das Turnier erneut gewann. An Position drei gesetzt erreichte er nach Siegen gegen Nathan Lake und Karim Abdel Gawad das Halbfinale, in dem er auf den topgesetzten Paul Coll traf. Diesen bezwang er in vier Sätzen und zog ins Finale gegen Fares Dessouki ein, der an Position fünf gesetzt unter anderem die höher gesetzten Marwan Elshorbagy und Tarek Momen im Viertel- und Halbfinale geschlagen hatte. Elías entschied das Endspiel mit 11:5, 11:8 und 11:9 für sich und sicherte sich damit den zehnten Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt César Salazar einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 80.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2021/22